Деса́нтная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Десантная улица — улица в городе Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга.
 Десантная улица — улица в Москве (Внуково).
 Десантная улица — улица в Новосибирске.

Украина 
 Десантная улица — улица в Днепре.
 Десантная улица — улица в Керчи.
 Десантная улица — улица в Кривом Роге.

См. также 
 Улица Десантников